Большое Погорелово — название населённых пунктов.

Россия 
 Большое Погорелово — деревня в Верховажском районе Вологодской области.
 Большое Погорелово — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.